Pinglu Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pinglu Qu, härad, Shanxi, 
 Pinglu Xian (härad i Kina), Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar